Endocarpon — рід грибів родини Verrucariaceae. Назва вперше опублікована 1789 року.

Класифікація 
До роду Endocarpon відносять 241 видів:

Примітки 

Роди грибів